Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1976 in Haifa. An der Olympiade nahmen 48 Mannschaften teil, da sie von den Ländern des Ostblocks und weiteren, vor allem arabischen Ländern, wegen der Austragung in Israel boykottiert wurde. Erstmals wurde die Schacholympiade komplett im Schweizer System ausgetragen. Es wurden 13 Runden gespielt. Dabei wurde die Wertung primär nach Brett- und dann nach Mannschaftspunkten vorgenommen. Waren beide Kriterien gleich, wurde nach der Buchholz-Wertung platziert. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. USA

2. Niederlande

3. England

4. Argentinien

5. Deutschland

6. Israel

7. Schweiz

8. Kanada

9. Spanien

10. Kolumbien

11. Norwegen

12. Schweden

13. Italien

14. Wales

15. Paraguay

16. Chile

17. Australien 

Der zweite Ersatzspieler John Kellner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

18. Österreich

19. Finnland 

Der zweite Ersatzspieler Antti Vahtera kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

20. Philippinen

21. Neuseeland

22. Island

23. Venezuela

24. Belgien

25. Dänemark

26. Frankreich 

Der am ersten Brett gemeldete Spieler Aldo Haïk kam nicht zum Einsatz.

27. Dominikanische Republik

28. Uruguay

29. Honduras

30. Thailand

31. Iran 

Der zweite Ersatzspieler Hossein Gholi Saloor kam wie bereits 1972 nicht zum Einsatz.

32. Costa Rica

33. Schottland

34. Guernsey

35. Irland

36. Luxemburg

37. Guatemala

38. Japan

39. Hongkong

40. Bolivien

41. Bermuda

42. Andorra

43. Monaco

44. Färöer

45. Papua-Neuguinea

46. Amerikanische Jungferninseln

47. Britische Jungferninseln 

Der zweite Ersatzspieler Corbin kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

48. Niederländische Antillen

Quellen 
 Schacholympiade 1976 bei olimpbase.org

1976
Schach 1976
Schach (Israel)
Sport (Haifa)